Томислав Зубчич (; род. , Задар, СФРЮ) — хорватский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.

Карьера 
В июне 2012 года Зубчич был выбран «Торонто Рэпторс» во 2-м раунде Драфта НБА.

Во второй половине сезона 2012/2013 Зубчич выступал за «Летувос Ритас».

В сезоне 2014/2015 Томислав в составе «Цедевиты» выиграл чемпионат Хорватии и Кубок страны, а также вышел в финал Адриатической лиги.

Летом 2015 года «Оклахома-Сити Тандер» обменял контракт Люка Риднура в «Торонто Рэпторс» на права на Зубчича.

Сезон 2015/2016 Зубчич начал в «Цедевите». Его средняя статистика в Евролиге составила 9,5 очка, 5,5 подбора и 1,0 перехвата за 22,1 минуты, в Адриатической лиге – 8,0 очка и 6,7 подбора за 23,1 минуты. В середине сезона Томислав перебрался в «Оклахома-Сити Блю». В Д-лиге он провёл 36 игр, в среднем набирая 7,8 очка, 4,8 подбора и 1,4 передачи за 19,7 минуты.

В составе «Оклахома-Сити Тандер» Зубчич принял участие в Летней лиге НБА 2016 года в Орландо, где в 5 матчах в среднем набирал 6,4 очка, 2,0 подбора и 1,0 передачи за 13,8 минуты.

В сентябре 2016 года Зубчич подписал контракт «Автодором» на 1 месяц с возможностью продления до окончания сезона 2016/2017. В ноябре Томислав и саратовский клуб приняли решение о прекращении действия контракта по обоюдному согласию сторон. За 6 игр в Единой лиге ВТБ в среднем за матч набирал 11,8 очка, 5,2 подбора и 2 передачи.

В декабре 2016 года Зубчич перешёл в «Нижний Новгород». В Еврокубке провёл 8 матчей, показав среднюю статистику в 9,5 очка, 3,3 подбора и 2,5 передачи. В Единой лиге ВТБ – 16 матчей, 10,1 очка, 3,1 подбора, 1,6 передачи.

Сезон 2017/2018 Зубчич начинал в «Трабзонспоре», но в ноябре перешёл в «Телеком Баскетс». В составе немецкого клуба набирал 13,3 очка и 3,8 подбора в среднем за матч.

В августе 2018 года стал игроком «Игокеа». В январе 2019 года Томислав покинул боснийский клуб и перешёл в «Манресу».

В июле 2019 года Зубчич подписал контракт с «Енисеем».

Сборная Хорватии 
В июне 2014 года Зубчич был включён в расширенный состав сборной Хорватии для подготовки к чемпионату мира-2014.

Достижения

Клубные 
  Серебряный призёр Адриатической Лиги: 2014/2015
  Чемпион Хорватии (5): 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, 2013/2014, 2014/2015
  Серебряный призёр чемпионата Литвы: 2012/2013
  Обладатель Кубка Хорватии (3): 2008/2009, 2013/2014, 2014/2015
  Обладатель Суперкубка Хорватии: 2013

Сборная Хорватии 
  Бронзовый призёр чемпионата мира (до 19 лет): 2009
  Бронзовый призёр чемпионата Европы (до 18 лет): 2008

Статистика

Статистика в Д-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Еврокубка
 ФИБА профиль
 Статистика игрока на сайте basketball.realgm.com
 

Баскетболисты Хорватии
Игроки БК «Цибона»
Игроки БК «Ритас»
Игроки БК «Цедевита»
Игроки «Оклахома-Сити Блю»
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Трабзонспор»
Игроки БК «Телеком Баскетс»
Игроки БК «Игокеа»
Игроки БК «Манреса»
Игроки БК «Енисей»
Игроки БК «Тофаш»